92 км — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги в городском округе Серпухов / Серпуховском районе Московской области.

Назван по расстоянию от станции Москва-Пассажирская-Курская. Относится к 11 тарифной зоне.

Имеет 2 платформы, 2 пути, оба электрифицированы. Билетная касса отсутствует.

В 3-х километрах к востоку расположен крупный дачный посёлок, к нему ведёт тропинка, проходящая по лесной просеке.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Серпухов